Вия:
 Вия — женское имя:
 Вия Целминьш;
 Вия Артмане;
 Вия Рожлапа;
 Вия Бейнерте;
 Вия Васильева;
 Вия — приток Гауи;
 Вия — приток Верхней Охтомы;
 Вия — одно из названий реки Уиня.

См. также